Gaudioso ist der Familienname folgender Personen:
 Massimo Gaudioso (* 1958), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Matteo Gaudioso (1892–1985), italienischer Autor und Politiker